NGC 3276 (другие обозначения — ESO 317-40, PGC 31031) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Насоса. Открыта Джоном Гершелем в 1835 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3276
Насос (созвездие)